Dazwischen ist der Titel von
 Dazwischen (1982), deutsches Filmdrama von Doris Dörrie
 Dazwischen (1988), deutscher Dokumentarfilm von Andrea Pohlmeier
 Dazwischen (2005), einem Album der Band Goethes Erben